Aquest és un piano virtual amb 88 tecles, afinat a partir de la nota La 440, que mostra les freqüències, en cicles per segon (Hz), de cada nota. A Catalunya fem servir el sistema de notació franco-belga; és a dir, el Do central (de 261'626 hz.) és el Do3.

Piano Virtual

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Piano

Sistemes de notació
Harmonia